Krzysztof Kowalczyk (ur. 1963) – polski agronom, profesor
 Krzysztof Kowalczyk (1968−2010) − polski siatkarz i trener 
 Krzysztof Kowalczyk (ur. 1972) − polski dziennikarz
 Krzysztof Kowalczyk (ur. 1979) − polski piłkarz
 Krzysztof Kowalczyk − amerykański skoczek narciarski